Döschner bzw. Doeschner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Döschner (* 1936), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Fritz Döschner (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Herbert Doeschner (1900–1976), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Jürgen Döschner (* 1957), deutscher Journalist
 Matthias Döschner (* 1958), deutscher Fußballspieler